

Geografia 
 Loriga – freguesia (frazione) e una vila portoghese, ha più di 2100 anni, situata nel comune di Seia nel distretto di Guarda, nelle montagne Serra da Estrela

Persone 
 Adele Loriga (...) – poetessa, pittrice, drammaturga, illustratrice ed operatrice sociale italiana
 Franco Loriga (1936) – ex calciatore italiano
 Jacobo Durán-Loriga (1958) – compositore spagnolo
 Joaquín Loriga (1895-1927) – aviatore e militare spagnolo
 Ray Loriga (1967) – scrittore e sceneggiatore spagnolo
 Santiago Amado Lóriga (1890-1974) – militare spagnolo
 Tobia Loriga (1977) – pugile italiano
 Vanni Lòriga (1927) – militare, giornalista e scrittore italiano